Puccini es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Alessandro Puccini (1968), deportista italiano que compitió en esgrima, especialista en la modalidad de florete.
 Dario Puccini, (1921–1997), hispanista e hispanoamericanista italiano.
 Giacomo Puccini (1858–1924), compositor italiano de ópera.
 Ugo Puccini Banfi (1935), obispo católico.
 Vittoria Puccini (1981), actriz italiana de cine y televisión.

Otros usos 
 Torre del Lago Puccini, localidad del municipio italiano de Viareggio, provincia de Lucca en la Toscana.